Stalowa Wola – miasto w województwie podkarpackim
 Stalowa Wola – przystanek kolejowy w Stalowej Woli, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Dekanat Stalowa Wola
 Elektrownia Stalowa Wola
 Huta Stalowa Wola
 Lotnisko Stalowa Wola-Turbia
 MS Stalowa Wola
 Powiat stalowowolski
 Stal Stalowa Wola
 Stalowa Wola Centrum
 Stalowa Wola Południe
 Stalowa Wola Rozwadów
 Żelazowa Wola